ima više značenja.

 Serotoninski transporter, protein
 Huntingtin, gen